Celles (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Celles (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Celles (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Celles (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Celles (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Celles (Hainaut) – belgijskie miasto w prowincji Hainaut
 Celles (Houyet) – belgijskie miasto
 Celles (Faimes) – belgijskie miasto